

Codici 
 YM – codice vettore IATA di Montenegro Airlines
 YM – codice FIPS 10-4 dello Yemen

Altro 
 ym – simbolo dello yoctometro
 Ym – simbolo dello yottametro
 YM – targa automobilistica del Pireo (Grecia)